Эдуард Эмсис (; 23 февраля 1996, Рига) — латвийский футболист, опорный полузащитник. Игрок сборной Латвии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Сконто». На взрослом уровне начал выступать в 2013 году в составе «Сконто-2» в первой лиге. В том же сезоне сыграл два матча за основную команду своего клуба — в Кубке и Суперкубке Латвии.

С 2014 года в течение пяти сезонов выступал в высшей лиге за клуб «Метта/ЛУ», провёл 75 матчей и забил 3 гола. Его команда в основном занимала места в конце турнирной таблицы. В 2019 году перешёл в «Елгаву», но не смог закрепиться в составе, проведя только 3 неполных матча. В составе «Елгавы» стал финалистом Кубка Латвии 2019 года, но в этом турнире ни разу не вышел на поле.

В начале 2020 года перешёл в клуб чемпионата Армении «Ной», провёл в клубе два года. Вице-чемпион Армении 2019/20 и 2020/21, обладатель Обладатель Кубка Армении 2019/20. В 2022 году играл в высшем дивизионе Финляндии за «Лахти», в январе 2023 года перешёл в клуб чемпионата Албании «Эгнатия».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Латвии.

3 февраля 2018 года сыграл свой дебютный матч за национальную сборную против Южной Кореи, заменив на 65-й минуте Кристиана Торреса. Затем два с половиной года не играл за команду. С осени 2020 года стал регулярным игроком сборной. Свой первый гол забил 4 июня 2021 года на Кубке Балтии в ворота сборной Литвы.

Достижения 
  Обладатель Кубка Армении (1): 2019/20.
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2019/20, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК МЕТТА/Латвийский университет
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Эгнатия»